Slovo assembly má více významů:
 Assembly – šesté album od norské kapely Theatre of Tragedy
 Assembly (demo party) – soutěž dem a her, konaná ve Finsku
 assembly language – programovací jazyk

Externí odkazy